Пратапгарх:

 Пратапгарх — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Пратапгарх.
 Пратапгарх — округ в индийском штате Раджастхан.
 Пратапгарх — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.